Матяшин — фамилия; имеет женскую форму Матяшина.
 Матяшин, Игнат Михайлович (1925—1979) — советский хирург, доктор медицинских наук, профессор, главный хирург МЗ УССР.
 Матяшин, Николай Николаевич (1922—1988) — пулемётчик 925-го стрелкового полка 249-й стрелковой дивизии 8-й армии Ленинградского фронта, младший сержант.